Андре́й Алексе́евич Мартемья́нов () — советский и российский хоккеист, тренер. Мастер спорта России международного класса.

Спортивная биография 
Воспитанник свердловских школ «Спартаковец» и «Юность». В сезонах 1981—1983 выступал за свердловский «Автомобилист», вызывался в юниорские и молодёжные сборные СССР. В 1984 году выступал за московский ЦСКА. В 1985—1991 гг. — игрок «Автомобилиста». После распада СССР выступал за границей, в 1992 году — за словенскую «Олимпию», а с 1993 по 1995 гг. — за немецкие «Кёльнер Хайе» и «Ратинген». В 1995 вернулся в «Автомобилист», однако сезон закончил в магнитогорском «Металлурге». В 1997—1999 гг. — игрок ЦСК ВВС (Самара).

Работал тренером самарского ЦСК ВВС, тюменского «Газовика», воскресенского «Химика», екатеринбургского «Автомобилиста». С ноября 2011 по май 2012 был исполняющим обязанности главного тренера «Автомобилиста». В марте 2013 года назначен главным тренером красноярского «Сокола», покинул команду в апреле 2015 года.
В 2015 году — главный тренер «Южного Урала» (Орск). Главный тренер хабаровского «Амура» в 2016—2018 годах. Главный тренер екатеринбургского «Автомобилиста» в 2018—2020 годах. 9 апреля 2021 года назначен новым главным тренером ХК «Сибирь»

Статистика (главный тренер) 
 Последнее обновление: 01 июня 2021 года

Достижения 
 Чемпион Европы среди юниоров: 1981
 Чемпион мира среди молодёжных команд: 1983
 Чемпион зимней Универсиады: 1989
 Победитель турнира на приз газеты «Известия»: 1992
 Чемпион СССР среди юниоров: 1980
 Серебряный призёр чемпионата СССР среди молодёжи: 1981
 Бронзовый призёр первенства Вооружённых сил СССР: 1983

Хоккеисты СССР
Хоккеисты России
Игроки ХК «Динамо-Энергия»
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки ХК «Олимпия» Любляна
Игроки ХК «Кёльнер Хайе»
Игроки ХК «Металлург» Магнитогорск
Игроки ХК ЦСК ВВС
Игроки сборной России по хоккею с шайбой
Хоккейные тренеры России
Тренеры ХК «Рубин»
Тренеры ХК «Химик» Воскресенск
Тренеры ХК «Автомобилист»
Тренеры ХК «Сокол» Красноярск
Тренеры ХК «Амур»
Тренеры ХК «Сибирь»